Maria de Saxe-Coburgo-Gota (1835–1938), esposa do rei Fernando I da Romênia e avó do rei Miguel I da Romênia
 Maria da Roménia (1870–1874), filha do rei Carlos I da Romênia
 Maria da Jugoslávia (1900–1961), filha do rei Fernando I da Romênia

Ver também 
 Miguel I da Romênia, que tem uma filha chamada Maria

Desambiguações de antropônimos